Tietge ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Tietge (* 1904), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Johanna Tietge (1996), deutsche Fußballspielerin